El término Dálmata puede referirse a:

 dálmata o dalmático, un idioma romance hablado en la actual Croacia;
 dálmata, una raza de perro característica por sus manchas en la piel;
 dálmata, una persona o cosa originaria de Dalmacia.
 Dálmata (1980-), cantante de Reguetón, del dúo Ñejo & Dálmata.